Barmettler ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Barmettler (* 1945), Schweizer Künstlerin
 Heinz Barmettler (* 1987), Schweizer Fußballspieler
 Kaspar Joseph Barmettler (1745–1810), Schweizer Politiker
 Maia Barmettler (* 1981), Schweizer Skirennläuferin
 Stefan Barmettler (* 1958), Schweizer Journalist